Charles George Gordon (1833-1885), Brits officier en koloniaal bestuurder
 Charles Gordon (producer) (*1947), Amerikaans filmproducer